TBO  est le code AITA de l'aéroport Tabora en Tanzanie
 TBO est une revue de bande dessinée espagnole.
 TBO signifie en anglais aéronautique Time Between Overhaul, le temps maximum d'utilisation d'un moteur d'avion entre ou avant une révision.
En franc-maçonnerie, une TBO (T∴B∴O∴) est une Tenue Blanche Ouverte, c'est-à-dire une assemblée composée de francs-maçons et de profanes (non maçons) à l'écoute d'un franc-maçon.

Une TBF (T∴B∴F∴) pour Tenue Blanche Fermée est une réunion maçonnique durant laquelle un profane s'exprime devant une assemblée de francs-maçons.